Чикаго-Гайтс ():

 Чикаго-Гайтс — місто в США, округ Кук штату Іллінойс.
  — експериментальний нелінійний фільм 2009 року.